Хаплогрупа J (mtДНК), људска митохондријска ДНК хаплогрупа
 Хаплогрупа J (Y-ДНК), људска Y-хромозомска хаплогрупа